Kerr puede hacer referencia a:

Apellido 
 Kerr, apellido.

Personajes 
 Alfred Kerr (1867-1948), crítico de teatro alemán
 Anita Kerr (1927-2002), cantante, compositora, música y productora discográfica estadounidense.
 Deborah Kerr (1921-2007), actriz británica.
 Elizabeth Kerr (1912-2000), actriz estadounidense.
 Philip Kerr (1955-2018), novelista británico.
 Robert P. Kerr (1892-1960), cineasta estadounidense.
 Sam Kerr (1993), futbolista australiana.
 Steve Kerr (1965), jugador y entrenador de baloncesto estadounidense.

Abreviatura 
 Abreviatura científica para el botánico Arthur Francis G. Kerr (1877-1942).
 Abreviatura científica para el naturalista Robert Kerr (1755-1813).

Desambiguaciones 
 John Kerr, desambiguación.
 Robert Kerr, desambiguación.

Física 
 Efecto Kerr, efecto físico.